Barrande:
 Joachim Barrande
 (5958) Barrande
 Barrandov